Fricativă laterală alveolară surdă, Consoană